Standfuß oder Standfuss steht für

 Karl Standfuß, Ende des 19. Jahrhunderts in Dresden gegründeter Celluloid- und Metall-Spielzeug- sowie Puppenhersteller

Standfuß ist der Familienname folgender Personen:
Friedrich Standfuß (1935–2017), deutscher Bauingenieur
 Helmut Standfuß (* 1940), deutscher Badmintonspieler
 Johann Georg Standfuß (* unbekannt; † um 1759), deutscher Violinist und Komponist
 Max Standfuß (1854–1917), deutscher Theologe und Naturwissenschaftler schlesischer Herkunft
 Stephan Standfuß (* 1972), deutscher Politiker (CDU)